Драгош може да се отнася за:
 Драгош, войвода на унгарска служба, легендарен основател на Княжество Молдавия;
 Драгош, село в община Битоля, Северна Македония;
 Драгош, на гръцки Зевголатио, село в дем Долна Джумая, Гърция.